Ива́н Ива́нович Моро́зов:
 Морозов, Иван Иванович (1913—1965) — полковник, Герой Советского Союза.
 Морозов, Иван Иванович (1913—1997) — капитан артиллерии, Герой Советского Союза.
 Морозов, Иван Иванович (1922—2003) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Морозов, Иван Иванович (1924—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Морозов, Иван Иванович (род. 1938) — советский и российский актёр.
 Морозов, Иван Иванович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
  Морозов, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 9262; 26 ноября 1853.